Stefan Domaradzki (1897–1983) – artysta malarz
 Stefan Domaradzki – starszy wachmistrz, kawaler Virtuti Militari

Przypisy